Bierkeller bezeichnet
 Bierkeller, ein unterirdischer, kühler Lagerraum für Bier
 Bierkeller (Langenargen), Weiler der Gemeinde Langenargen in Baden-Württemberg
 Bierkeller (Stetten im Remstal), ein Kulturdenkmal in Baden-Württemberg
 Bierkeller (Wiesloch), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Bierkeller, abgegangene Burg in der Stadt Kehl im Ortenaukreis in Baden-Württemberg